Didiscus erodioides är en flockblommig växtart som beskrevs av Buwalda och Cornelis Gijsbert Gerrit Jan van Steenis. Didiscus erodioides ingår i släktet Didiscus och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
erodioides